

Personnalités 
 Andrew Fenn (1990-), cycliste britannique
 Gene Fenn (1911-2001), photographe américain
 
 Luke Fenn, (2001-), drag queen anglaise 
 Sherilyn Fenn (1965-), actrice américaine

Autres 
 Trésor de Fenn

Homonymie de patronyme